Qinngertivaq bezeichnet:
 Qinngertivaq (Fjord, Ammassaliip Kangertiva), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qinngertivaq (Fjord, Apuseeq) (auch Sermiligaaq), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland